J1 puede referirse a:
 J-1, cohete japonés de 1996.
 AEG J.I, un avión biplano de ataque a tierra de 1916.
 Albatros J.I, un avión de la I Guerra Mundial.
 S/2003 J 1 o Eukélade, un satélite de Jupiter.
 J01, código CIE-10 de la sinusitis.